Haselberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Deutschland:
 Haselberg (Wriezen), Ortsteil von Wriezen, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Haselberg (Königsbrück), Erhebung in Königsbrück, Landkreis Bautzen, Sachsen, auch als Wettinhöhe bezeichnet
 Haselberg (Pegnitz) (556 m), Erhebung zwei Kilometer östlich von Pegnitz, Bayern
 Haselberg (Landkreis Freyung-Grafenau) (678 m), Erhebung im Bayerischen Wald, vier Kilometer südlich von Grafenau (Niederbayern)
 Haselberg (Sonnen),  Ortsteil von Sonnen, Landkreis Passau, Bayern
 Haselberg (Landkreis Leipzig) (174 m), Erhebung am Ammelshainer Steinbruch
 NSG Haselberg-Straßenteich, Naturschutzgebiet im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Weiler, Hammergut Haselberg in Hartmannsbach (Bad Gottleuba-Berggießhübel)

in Österreich
 Haselberg (Gemeinde Bad Traunstein), Katastralgemeinde von Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Haselberg (Gemeinde Irnfritz-Messern), Katastralgemeinde von Irnfritz-Messern, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Haselberg (Gemeinde Rohr), Ortschaft der Gemeinde Rohr im Kremstal, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Haselberg (Gemeinde Ilz), Ortsteil der Gemeinde Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Haselberg (Gemeinde Kaindorf), Ortsteil der Gemeinde Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Haselberg (Südliche Böhmerwaldausläufer) (746 m), Berg der Südlichen Böhmerwaldausläufer, Oberösterreich

in Polen
 Name? (ehemals Haselberg im Landkreis Neustettin, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern

in Russland
 Krasnosnamensk (Kaliningrad) (ehemals Haselberg im Landkreis Schloßberg, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Oblast Kaliningrad

in Tschechien
 Lískovec (Bělá nad Radbuzou) (Haselberg), Wüstung in der Gemeinde Bělá nad Radbuzou

Haselberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst von Haselberg (1827–1905), deutscher Architekt und Baubeamter in Stralsund
 Ernst von Haselberg (Mediziner) (1796–1854), deutscher Arzt
 Gabriel Peter von Haselberg (1763–1838), deutscher Jurist
 Johann Haselberg, deutscher Verleger und Buchdrucker im 16. Jahrhundert
 Lorenz Wilhelm von Haselberg (1764–1844), deutscher Mediziner und Hochschullehrer an der Universität Greifswald
 Martin von Haselberg (* 1949), Performancekünstler und Schauspieler
 Peter von Haselberg (1908–1994), deutscher Journalist
 Peter Matthias Haselberg (1712–1780), Landsyndikus von Schwedisch-Pommern

Haselberg ist außerdem der Name von:
 Haselberg (Adelsgeschlecht), ein deutsches Adelsgeschlecht
 Turmhügelburg Haselberg, Bayern

Siehe auch:
 Hasselberg (Begriffsklärung)
 Haselburg (Begriffsklärung)
 Haselgebirge
 Hasselburg